Spraul ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Spraul (* 1944), deutscher Lehrer und Historiker
 Hildegard Spraul (* 1941), deutsche Slawistin
 Katharina Spraul (* 1980), deutsche Betriebswirtin und Hochschullehrerin